Ла-Шапе́ль-о-Рибу́ль, Ла-Шапель-о-Рібуль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на захід від Парижа, 150 км на північний схід від Нанта, 37 км на північний схід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 216 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 507,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Шапель-о-Рибуль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-о-Рибуль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн